Институт вычислительного моделирования СО РАН — один из институтов Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Расположен в Красноярске.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института является разработка методов математического моделирования и интеллектуальные информационные системы.

За Институтом закреплено научное направление «Информационно-вычислительное моделирование сложных процессов и систем», включающее в себя три раздела:

 математическое моделирование и анализ природных, социальных и технологических процессов с применением высокопроизводительных вычислительных комплексов новых поколений;
 теоретическое и экспериментальное обеспечение разработки перспективных космических технологий и техники;
 создание информационно-управляющих систем на основе интеграции технологий обработки данных, геоинформационного моделирования и поддержки решений.

История 
 1 января 1975 года — Вычислительный центр Сибирского отделения Академии наук СССР (ВЦК СО АН СССР).
 с 1997 года  — Институт переименован в Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН)
В 2016 году Институт вошел в состав Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) в качестве обособленного подразделения — Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН).

Структура 
 Отдел Вычислительной математики (создан в 1982)
 Отдел Моделирования неравновесных систем
 Отдел Вычислительных моделей в гидрофизике
 Отдел Вычислительной механики деформируемых сред
 Отдел Дифференциальных уравнений механики
 Отдел Вычислительной физики (создан в 1984)
 Отдел Прикладной информатики
 Отдел Машиноведения (создан в 1986)
 Отдел Средств телекоммуникации и вычислительной

Дирекция 
 Директор (с 1991 по 2016 год) — Шайдуров, Владимир Викторович, член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук
Директор (с 2016 года) — Садовский, Владимир Михайлович, профессор, доктор физико-математических наук

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Красноярске